Nieto ist ein spanischer Familienname, abgeleitet von einem Spitznamen mit der Bedeutung „Enkelsohn“.

Namensträger 
 Alejandro Nieto (* 1988), uruguayischer Rugby-Union-Spieler

 Ángel Nieto (1947–2017), spanischer Motorradrennfahrer
 Ángel Nieto junior, spanischer Motorradrennfahrer
 Aníbal Nieto Guerra (* 1949), spanischer Geistlicher, Bischof von San Jacinto de Yaguachi
 Antonio López Nieto (* 1958), spanischer Fußballschiedsrichter
 Arturo Nieto (* 1940), mexikanischer Opernsänger, Bariton und Gesangslehrer
 Carlos Domínguez-Nieto (* 1972), spanischer Dirigent
 Ciro Diezhandino Nieto (1932–2020), spanischer Flamenco-Tänzer
 David Nieto (1654–1728), jüdischer Gelehrter
 Domingo Nieto (1803–1844), peruanischer Militär und Politiker

 Federico Gómez de Salazar y Nieto (1912–2006), spanischer General und Militärgouverneur
 Fonsi Nieto (* 1978), spanischer Motorradrennfahrer
 Francisco Antonio Nieto Súa (* 1948), kolumbianischer Geistlicher, Bischof von San José del Guaviare
 Fuensanta Nieto (* 1957), spanische Architektin 
 Jamie Nieto (* 1976), US-amerikanischer Hochspringer
 
 Mariana Ramírez Nieto (* 2002), kolumbianische Tennisspielerin
 Marta Nieto (* 1982), spanische Schauspielerin
 Matt Nieto (* 1992), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Miguel Ángel Nieto (* 1986), spanischer Fußballspieler
 Ofelia Nieto (1898–1931), spanische Sängerin
 Pablo Nieto (* 1980), spanischer Motorradrennfahrer
 Patricia Nieto Nieto (* 1968), Professorin für Kommunikation und Journalistik an der Universidad de Antioquia in Medellín
 Pepón Nieto (* 1967), spanischer Schauspieler
 Ricardo Nieto (1878–1952), kolumbianischer Rechtsanwalt, Politiker und Lyriker
 Rodolfo Nieto (1936–1988), mexikanischer Künstler
 Ubaldo Nieto (≈1920–), puerto-rikanisch-amerikanischer Perkussionist
 Vicente Nieto Prado (* 1974), mexikanischer Fußballspieler

Einzelnachweise 

Familienname
Spanischer Personenname